Анатолий Михайлович Калистов (14 апреля 1925 — 5 февраля 1997) — передовик советского машиностроения, старший мастер Марийского машиностроительного завода Министерства радиопромышленности СССР, город Йошкар-Ола, Герой Социалистического Труда (1975).

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Рощеп, ныне Новгородского района, Новгородской области.

В начале великой Отечественной войны был эвакуирован в Йошкар-Олу. Прибыл 26 февраля 1942 года и был направлен на учёбу в ремесленное училище. По завершении обучения в 1942 году начал трудовую деятельность токарем, а затем наладчиком и мастером цеха № 20 завода № 297. В 1957 году окончил Марийский радиотехнический техникум.

С 1964 по 1977 годы старший мастер Марийского машиностроительного завода Министерства радиопромышленности СССР. Отличался большими способностями и профессиональным мастерством.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1975 года (закрытым) за достижение высоких показателей в производстве Анатолию Михайловичу Калистову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1976 году возглавил Йошкар-Олинский общественный университет наставников молодёжи. Трудился на заводе до выхода на заслуженный отдых. С 1985 года на пенсии.

Проживал в городе Йошкар-Ола. Умер 5 февраля 1997 года. Похоронен на Туруновском кладбище.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.09.1975)
 орден Ленина (08.09.1975)
 Орден Трудового Красного Знамени (20.06.1951)
 другие медали.

Память 
 На здании АО «Марийский машиностроительный завод» (Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) установлена мемориальная доска в память о Герое Калистове А. М.

Литература

Ссылки 
 

Похороненные на Туруновском кладбище
Машиностроители СССР